La abreviatura ONAT puede estar vinculado o referido a las páginas de Wikipedia que se indican a continuación:

 Oficina Nacional Alemana de Turismo, una asociación registrada/no lucrativa.
 Oficina Nacional de Administración Tributaria,  un servicio de autoridades fiscales en Cuba.